Transit (von  = ‚durch‘,  = ‚gehen‘) bezeichnet:
 Transitverkehr, einen Staat oder ein bestimmtes Gebiet durchquerenden Verkehr 
 Transithandel, bei dem ein Händler in einem Drittstaat zwischen einem in- und einem ausländischen Wirtschaftssubjekt vermittelt
 Durchgang, in der Astronomie das Vorbeiziehen eines Objektes vor einem anderen
 Transit (Ladungsträger), Elektronen, die durch einen Leiter oder Halbleiter wandern
 Transit (Vermessung), ein dem Theodoliten ähnliches Vermessungsgerät aus den USA
 Transitverkehr (Netzwerk), die Dienstleistung, den Datenverkehr aus anderen Rechnernetzwerken weiterzuleiten
 Domain-Transit, ein Verfahren, das dafür sorgt, dass ein Domaininhaber seine Domain nicht verliert

Transit heißen:
 Transit Ridge,  Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Zwangsarbeiter-Mahnmal „Transit“ in Nürnberg

 Ford Transit, ein Fahrzeugmodell
 Transit (Satellitensystem), ein ehemaliges amerikanisches Satellitennavigationssystem

 Transit Buchverlag, Berliner Kleinverlag
 Transit. Europäische Revue, Kulturzeitschrift
 Transit (Anna Seghers), Roman
 Transit (2010), Spielfilm von Philipp Leinemann
 Transit (2018), Spielfilm von Christian Petzold
 Transit (Dokumentarfilm, 2010), Dokumentarfilm von Angela Zumpe
 Transit (deutsche Band), eine DDR-Rockband
 Transit (schweizerische Band), eine Schweizer Hard-Rock-Band
 Transit (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Indierock-Emoband
Transit (2015), Musikalbum von Jürgen Saalmann

Siehe auch:
 Durchgang
 Durchlauf
 Passage
 Durchreise